Thomas Gibbs est un nom pouvant désigner:

 (1798-1859), maire amérciain d'Atlanta
Thomas Nicholson Gibbs (1821-1883), homme politique canadien de l'Ontario
 (1855-1898), homme politique américain de Floride

Voir aussi

Gibbs, Thomas